Emil Boesen er navnet på flere personer:

 Emil Boesen (stiftsprovst) – dansk teolog, stiftsprovst i Århus (Emil Ferdinand Boesen, 1812-1881)
 Emil Boesen (politiker) – dansk teolog, præst, medlem af folketinget (1814-1889)

Se også 
 Carl Boesen – dansk atlet (Carl Emil Boesen, født 1896)